Агнешка Радванська була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки у фіналі її перемогла Надія Петрова з рахунком 6–0, 1–6, 6–3.

Сіяні гравчині 
Перші восьмеро сіяних тенісисток без боротьби виходять у друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4 
{{Теніс16 3
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3= Третє коло
| RD4=Чвертьфінали

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= Я Шведова
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=64
| RD1-score03-3=4
| RD1-seed04=
| RD1-team04= Ф Ск'явоне
| RD1-score04-1=4
| RD1-score04-2=77
| RD1-score04-3=6

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= Ц Чжен
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=
| RD1-seed06=
| RD1-team06= В Кінґ
| RD1-score06-1=3
| RD1-score06-2=4
| RD1-score06-3=

| RD1-seed07= 
| RD1-team07=
| RD1-score07-1=3
| RD1-score07-2=63
| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=12
| RD1-team08= Д Цібулкова
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=77
| RD1-score08-3=

| RD1-seed09=16
| RD1-team09= Л Шафарова
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=77
| RD1-score09-3=
| RD1-seed10=
| RD1-team10= Ц Піронкова
| RD1-score10-1=4
| RD1-score10-2=63
| RD1-score10-3=

| RD1-seed11=
| RD1-team11= С Шувей
| RD1-score11-1=3
| RD1-score11-2=710
| RD1-score11-3=1
| RD1-seed12=
| RD1-team12= К Закопалова
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=68
| RD1-score12-3=6

| RD1-seed13=
| RD1-team13= С Лісіцкі
| RD1-score13-1=4
| RD1-score13-2=63
| RD1-score13-3=
| RD1-seed14=Q
| RD1-team14= Г Вотсон
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=77
| RD1-score14-3=

| RD2-seed01=8
| RD2-team01= С Стосур
| RD2-score01-1=4
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=7
| RD2-seed02=
| RD2-team02= Ф Ск'явоне
| RD2-score02-1=6
| RD2-score02-2=2
| RD2-score02-3=5

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= Ц Чжен
| RD2-score03-1=0
| RD2-score03-2=3
| RD2-score03-3=
| RD2-seed04=12
| RD2-team04= Д Цібулкова
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=

| RD2-seed05=16
| RD2-team05= Л Шафарова
| RD2-score05-1=w/o
| RD2-score05-2=
| RD2-score05-3=
| RD2-seed06=
| RD2-team06=
| RD2-score06-1=
| RD2-score06-2=
| RD2-score06-3=

| RD2-seed07=Q
| RD2-team07= Г Вотсон
| RD2-score07-1=79
| RD2-score07-2=3
| RD2-score07-3=4
| RD2-seed08=2
| RD2-team08= М Шарапова
| RD2-score08-1=67
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=6

| RD3-seed01=8
| RD3-team01= С Стосур
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=7
| RD3-score01-3=
| RD3-seed02=12
| RD3-team02= Д Цібулкова
| RD3-score02-1=4
| RD3-score02-2=5
| RD3-score02-3=

| RD3-seed03=16
| RD3-team03= Л Шафарова
| RD3-score03-1=2
| RD3-score03-2=65
| RD3-score03-3=
| RD3-seed04=2
| RD3-team04=

Кваліфікувалися

Щасливі лузери 
  Андреа Главачкова

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Сьомий кваліфаєр

Восьмий кваліфаєр

Посилання 
 Main Draw 
 Qualifying Draw 

2012
Toray Pan Pacific Open, одиночний розряд